The Principle of Moments — второй сольный студийный альбом вокалиста группы Led Zeppelin Роберта Планта, вышедший в 1983 году. Диск попал в Топ-10 в США и Великобритании. Альбом включает в себя первый сольный хит Планта, попавший в Top 40 — «Big Log». Самым популярным треком на AOR-радио в США был «Other Arms», который достиг первой позиции в чарте Top Tracks журнала Billboard. Барабанщик Genesis Фил Коллинз играл в шести из восьми песен альбома (как и в Pictures at Eleven). В остальных двух треках играл бывший барабанщик Jethro Tull Бэримор Барлоу.

Как и в первом сольным альбоме Планта, Pictures at Eleven, песни отличаются по стилю от хард-рока, исполнявшегося Led Zeppelin. После успеха альбома в 1983 году Плант отправился в успешный тур. В этом туре барабанщиком в группе Планта был Фил Коллинз. Коллинз выступал как член аккомпанирующего состава, несмотря на то, что в то время имел большой успех как сольный исполнитель. В австралазийской части тура барабанщиком был Литл Фитс Ричи Хайвард.

Rhino Entertainment выпустил ремастированное издание альбома с бонусными треками 3 апреля 2007 года.

Музыкальные видео 
Музыкальное видео на композицию «Big Log» было снято в следующих местах: Кристал Роад, Кристал, Невада (эпизод на заправочной станции), Дом Оперы в Амаргосе, Дэт Вэлли Джанкшен, Калифорния (эпизод поездки), Calico School House (Калико Гост), Ермо, Калифорния (эпизод в школе), гостиница Glass Pool, Лас-Вегас, Невада (эпизод в бассейне). Считается, что эпизод в баре был снят в маленьком баре в Шошоне, Калифорния (сейчас the Crow Bar Cafe & Saloon), но эта информация не подтверждена.

Также было снято видео «In The Mood».

Список композиций

Сторона один 
 «Other Arms» (Роберт Плант, Робби Блант) — 4:20
 «In the Mood» (Плант, Блант, Пол Мартинес) — 5:19
 «Messin' with the Mekon» (Плант, Блант, Мартинес) — 4:40
 «Wreckless Love» (Плант, Блант) — 5:18

Сторона два 
 «Thru' with the Two Step» (Плант, Блант, Мартинес) — 5:33
 «Horizontal Departure» (Плант, Блант, Мартинес, Джезз Вудрофф) — 4:19
 «Stranger Here… Than Over There» (Плант, Блант, Мартинес, Вудрофф) — 4:18
 «Big Log» (Плант, Блант, Вудрофф) — 5:03

Бонусные треки ремастированного издания 2007 года 
 «In the Mood» (записан вживую) — 7:35
 «Thru' with the Two Step» (записан вживую) — 11:11
 «Lively Up Yourself» (записан вживую) (Боб Марли) — 3:04
 «Turnaround» (Плант, Блант, Мартинес, Вудрофф) — 4:55
 «Far Post» (Плант, Блант, Мартинес, Вудрофф) — 4:42

Участники записи 
 Роберт Плант — вокал
 Робби Блант — гитары
 Пол Мартинес — бас
 Джез Вудрофф- клавишные
 Фил Коллинз — ударные в 1-3, 5-6, 8 треках и во всех бонусных треках переиздания 2007 года
 Бэримор Барлоу — ударные в 4 и 7 треках
 Джон Дэвид — бэк-вокал
 Рей Мартинес — бэк-вокал
 Боб Майо — гитары, клавишные, бэк-вокал в 9-11 треках (переиздание 2007 года)

Чарты 
Альбом

Синглы и альбомные треки

Примечания

Литература

Ссылки 
 Студия Rockfield
 Дискография на Robert Plant Homepage (неофициальный сайт)
 видео Big Log

Альбомы Роберта Планта
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Rhino Entertainment
Альбомы Es Paranza